Menfi – dea della mitologia greca
Menfi – antica città egizia
Menfi – comune italiano in provincia di Agrigento
Menfi – vino DOC